Bobangi, peuple du bassin du fleuve Congo.
 le bobangi est leur langue.
 Bobangi, village du territoire de Basankusu dans le district de l'Équateur en République démocratique du Congo.

Voir aussi
 Bangui
 Oubangui